Odvas-kői-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

Odvas-kői-barlang, bakonyszücsi fokozottan védett barlang.
Odvas-kői-barlang, mályinkai kis barlang.